Giovanni Francesco Braccioli – pittore italiano
 Grazio Braccioli – letterato, librettista e giurista italiano
 Mauro Braccioli – pittore e scenografo italiano